Нунен () — ирландская фамилия.

Известные носители 
 Нунен, Томас (1938—2001)  — известный американский учëный — историк, славист, антрополог, специалист по ранней истории Руси и культуре евразийских кочевников.
 Нунен, Том (род. 1951) — американский актер, режиссёр и сценарист.

См. также 
 Синдром Нунан